Самуи́л Венеди́ктович Сла́вин (1901, Тихиничи, Рогачёвский уезд Могилёвской губернии — 1989) — советский экономист, доктор экономических наук.

Родился в семье учителя и старосты еврейской общины в Тихиничах Бенциона Гиршевича (Венедикта Григорьевича) Славина, родом из местечка Новка (ныне Витебская область Белоруссии), и Фриды Григорьевны Славиной. У него были братья Исай (провизор) и Илья, сестра Рая (врач).

В 1931—1934 — заместитель председателя Совета Севера Госплана СССР.
 
1938—1940 — начальник Бюро экономических исследований Главного управления Северного морского пути при СНК СССР.

1943—1946 — начальник Московского филиала Арктического научно-исследовательского института.

1947—1957 — начальник Северо-Восточной и Северной комплексных экспедиций и заведующий сектором экономики Севера Института экономики АН СССР.

В 1947—1988 годах участвовал в международных и всесоюзных конференциях по исследованию Севера.

Брат — Илья Венедиктович Славин (1883—1938, расстрелян), юрист, профессор ЛГУ, директор Института государства и права (1936). Племянник — Исаак Ильич Славин (1912—1958), старший научный сотрудник ФИАНа; племянница — педагог Ида Ильинична Славина (1921—2021).[4]

Научные труды 

Монографии, диссертации, статьи, доклады, выступления, очерки, учебные пособия (1941—1986): «Северный морской путь», «Транспорт в развитии производительных сил советского Севера», «Проблемы развития магистрального транспорта в связи с промышленным освоением природных ресурсов советского Севера», «Освоение Севера Советского Союза», «Природные ресурсы Севера в народном хозяйстве СССР» и др.

Отзывы о диссертациях и статьях об освоении Севера (1950—1986).

Рабочие тетради с выписками из документов Центрального государственного исторического архива СССР (г. Ленинград) об освоении Северного морского пути (1956).

Работы Славина были использованы при определении границ Крайнего Севера .

Примечания

Источники 
 Путеводители по архивам России

Сотрудники Института экономики РАН